Прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль из-за травмы не защищал свой титул. 

27-летний Роджер Федерер выиграл Уимблдонский турнир шестой раз за карьеру. Финал стал повторением финалов 2004 и 2005 годов, и вновь Федерер обыграл Энди Роддика, однако на этот раз американец был ближе всего к победе, он даже выиграл в финале на один гейм больше.

Посев 

  Рафаэль Надаль (Отказ)
  Роджер Федерер (Титул)
  Энди Маррей (Полуфинал)
  Новак Джокович (Четвертьфинал)
  Хуан Мартин Дель Потро (Второй раунд)
  Энди Роддик (Финал)
  Фернандо Вердаско (Четвёртый раунд)
  Жиль Симон (Четвёртый раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Третий раунд)
  Фернандо Гонсалес (Третий раунд)
  Марин Чилич (Третий раунд)
  Николай Давыденко (Третий раунд)
  Робин Сёдерлинг (Четвёртый раунд)
  Марат Сафин (Первый раунд)
  Томми Робредо (Третий раунд)
  Давид Феррер (Третий раунд)
  Джеймс Блейк (Первый раунд)

<ol start="18">
 Райнер Шуттлер (Второй раунд)
 Станислас Вавринка (Четвёртый раунд)
 Томаш Бердых (Четвёртый раунд)
 Фелисиано Лопес (Первый раунд)
 Иво Карлович (Четвертьфинал)
 Радек Штепанек (Четвёртый раунд)
 Томми Хаас (Полуфинал)
 Дмитрий Турсунов (Первый раунд)
 Юрген Мельцер (Третий раунд)
 Филипп Кольшрайбер (Третий раунд)
 Марди Фиш (Третий раунд)
 Игорь Андреев (Четвёртый раунд)
 Виктор Троицки (Третий раунд)
 Виктор Ханеску (Третий раунд)
 Альберт Монтаньес (Третий раунд)
 Николас Кифер (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые